Gallersbach ist der Name folgender Gewässer:

 Gallersbach (Felchbach), linker Zufluss des Felchbachs vor Enhofen, Gemeinde Ettenstatt, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Gallersbach (Rauhe Ebrach), linker Zufluss der Rauhen Ebrach nach Dietendorf, Markt Burgebrach, Landkreis Bamberg, Bayern